RMS Alaunia (1913)
 RMS Alaunia (1925)